Всеволодко (князь городенский)
 Всеволод Давыдович (князь муромский)